Hajek je priimek več oseb:
 Emil Hajek, srbski pianist (1886-1974)
 Jiří Hajek, češki literarni kritik (1919-)
 Václav Hajek z Libočan, češki kronist (?-1553)